Kanefer ist der Name folgender Personen:

 Kanefer (Prinz), Prinz der altägyptischen 4. Dynastie
 Kanefer (Vorsteher der Aufträge),  altägyptischer Beamter und „Leiter der Bogentruppen“ während der 4. Dynastie
 Kanefer (Beamter), altägyptischer Beamter und Hoherpriester des Ptah während der 5. Dynastie